Ломас де Чапултепек има више значења:

 Ломас де Чапултепек (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ломас де Чапултепек (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ломас де Чапултепек (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику